Zirner ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Zirner (* 1983),  deutsche Autorin
 August Zirner (* 1956), Schauspieler 
 Johannes Zirner (* 1979), deutscher Schauspieler; Sohn von August Zirner
 Katharina Zirner (1890–1927), österreichische Malerin
 Leo Zirner (* 1990), deutscher Schauspieler.
 Ludwig Zirner (1906–1971), österreichisch-amerikanischer Theaterregisseur